Mandora est l'autre nom d'un agrume : l'ortanique ;
 Mandora est une ville d'Australie ;
 Mandora est un des cratères de Mars ;
 Mandora est une peinture à l'huile  réalisée par l'artiste français Georges Braque entre 1909 et 1919 ;
 l’association Mandora.